Кристиан Рубио Сиводедов (; ) — шведский футболист русско-кубинского происхождения, полузащитник.

Клубная карьера 
С 2004 по 2013 год Кристиан занимался футболом в академии команды «Юргорден». В 2014 году он был переведён в первую команду и дебютировал за неё 14 июля во встрече с «Норрчёпингом». Всего он провёл в своём дебютном сезоне шесть встреч.

В январе 2015 года Кристиан перешёл в немецкий «Шальке 04».

В январе 2017 года Сиводедов стал игроком норвежского «Стрёмсгодсета», подписав двухлетний контракт. 15 марта 2018 года было объявлено, что он уйдёт в аренду в шведский «Сундсвалль».

В апреле 2019 года подписал контракт с клубом «Акрополис».

Карьера в сборной 
Кристиан выступал за юношеские сборные Швеции на уровнях U17 и U19.

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Акрополис»
Игроки ФК «Норрбю»